Gláma steht für:

 einen Gebirgszug in Island, siehe Gláma (Gebirgszug)
 eine Passstraße in Island, siehe Gláma (Pass)

Glåma steht für:
 den längsten und breitesten Fluss Norwegens, siehe Glomma